Клеон е името на:

 Клеон – древногръцки политик и военачалник.
 Клеон - древногръцки скулптор от Сикион.
 Клеон I и Клеон II - литературни герои създадени от Айзък Азимов.